Péter Kelemen ist der Name folgender Personen:

* Péter Kelemen (Moderner Fünfkämpfer) (* 1946), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Péter Kelemen (Skispringer) (* 1999), ungarischer Skispringer

Siehe auch:

 Petr Kelemen, Deckname von Wlado Tschernosemski (1897–1934), bulgarischer Revolutionär